Чингиль
 Хингила I